Трка на 110 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 16. и 17. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. одбранио је Грант Холовеј из САД .

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичара из 25 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 100 м препоне за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године на 110 метара препоне, пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2022. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 4 првопласирана из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 17. јула 2022. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 17. јула 2022. године у 19:30 по локалном времену.,

 Ветар: +1,2 м/с.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 100 метара препоне на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 110 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном